Jussel ist der Familienname von:

 Anton Jussel (1816–1878), Landeshauptmann von Vorarlberg (1873–1878)
 Ferdinand Jussel (1906–1957), österreichischer Politiker (CSP)
 Rudolf Jussel (* 1959), österreichischer Politiker (FPÖ)
Siehe auch:
 Affäre Jussel